Ștefănescu se poate referi la:

 Adrian Ștefănescu (n. 1943), actor și cascador român
 Alex Ștefănescu (n. 1947), critic  și istoric literar român
 Alexandru Ștefănescu (schior) (n. 1999), schior român 
 Barbu Ștefănescu Delavrancea (1858-1918), scriitor român, membru al Academiei Române
 Cătălin Ștefănescu (n. 1968), prezentator de televiziune român
 Cătălina Ștefănescu (n. 1988), politician român
 Cecilia Ștefănescu (n. 1975), prozatoare și publicistă română
 Codrin Ștefănescu (n. 1968), politician român
 Constantin Ștefănescu Amza (1875-1964), politician și general român
 Cornelia Ștefănescu (1928-2010), critic și istoric literar român
 Costică Ștefănescu (1951-2013), jucător de fotbal și antrenor român
 Dorin Ștefănescu (n. 1953), eseist și critic literar român
 Elena Ștefănescu (n. 1958), poetă, eseistă, prozatoare și publicistă română
 Eugeniu Ștefănescu-Est (1881-1980), scriitor, poet, caricaturist, judecător și avocat român
 Eusebiu Ștefănescu (1944-2015), actor de teatru și film, recitator și autor român
 Florian Ștefănescu-Goangă (1881-1958), psiholog român, membru corespondent al Academiei Române
 George Ștefănescu (1914-2007), pictor și scenarist român
 Georges Ștefănescu (1884-1950), naist român
 Gheorghe Ștefănescu (1929-1981), autorul afacerii Bachus
 Grigoriu Ștefănescu (1836-1911), geolog și paleontolog român, membru al Academiei Române
 Ion Ștefănescu, politician român
 Ion D. Ștefănescu (1886-1981), istoric de artă și bizantinolog român
 Ion Traian Ștefănescu (1942-2020), lider comunist român
 Iosefina Ștefănescu-Ugron (1932-2015), jucătoare de handbal română
 Marga Ștefănescu (n. 1913), creatoare de benzi desenate
 Lică Ștefănescu (1865-1925), țambalist român
 Melchisedec Ștefănescu (1823-1892), episcop și istoric român, membru al Academieie Române
 Mihai Ștefănescu-Galați (1874-1949), chirurg român, profesor de urologie
 Mihail Ștefănescu (dirijor), dirijor român
 Mihail Ștefănescu (pictor) (1845- circa 1900), pictor român
 Mircea Ștefănescu (poloist) (n. 1936), jucător român de polo pe apă
 Mircea Ștefănescu (scriitor) (1898-1982), prozator, traducător, dramaturg și cronicar dramatic român
 Oana Ștefănescu (1960-2021), actriță română 
 Parsifal Ștefănescu (secolul al XX-lea – 1944), pilot român de aviație
 Paul Ștefănescu (n. 1972), jucător român de fotbal 
 Petre Ștefănescu Goangă (1902-1973), cântăreț de operă și pedagog român
 Sabba Ștefănescu (1857-1931), geolog și paleontolog român, membru corespondent al Academiei Române
 Sabba S. Ștefănescu (1902-1994), geofizician român, membru al Academiei Române
 Sorin Ștefănescu (n. 1952), scriitor, editor și redactor SF român.
 Ștefan Ștefănescu (general), (1865-1939) general român
 Ștefan Ștefănescu (istoric) (1929-2018), istoric român, membru al Academiei Române
 Theodor Ștefănescu (1842-1909), economist român, guvernator al Băncii Naționale a României
 Victor Ștefănescu (1877-1950), arhitect român

Vezi și 
 Ștefan (nume)
 Ștefanca (dezambiguizare)
 Ștefănești (dezambiguizare)
 George Stephănescu
 Listă de nume românești

Nume de familie românești